Населённый пункт:
 Бежин Луг — в Чернском районе Тульской области.
 Бежин Луг — в Тенькинском районе Магаданской области.
 Прочее
 Бежин луг — историческая местность в Чернском районе Тульской области, описанная в одноимённом рассказе Ивана Тургенева.
 Бежин луг — рассказ Ивана Тургенева.
 Бежин луг — утраченный фильм Сергея Эйзенштейна.
 Бежин луг — историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева в деревне Красное Тургенево Чернского района Тульской области.
 Бежин луг XXI век — туристско-рекреационный ландшафтный парк в Чернском районе Тульской области.
 «Песни Бежина луга» — литературно-песенный праздник на территории Бежина луга.

Примечания